Palacio de Cortés se puede referir a:

Palacio de Cortés: Construcción situada en México.
Palacio de Cortés: Monumento situado en Cangas de Onís, Asturias.